Puig Forcadell, muntanya de la Jonquera
 El Forcadell, muntanya de Cantallops
 Biografies:
 Albert Forcadell i Martí (1963-), futbolista català
 Carme Forcadell i Lluís (1956-), lingüista i activista política catalana
 Carlos Forcadell Álvarez (1946-), historiador aragonès
 Cristóbal Forcadell García (1979-), ciclista valencià
 Domènec Forcadell i Mitjavila (1800-1866), militar espanyol
 Laia Forcadell Arenas (1982-), atleta catalana